Unter einem E-Board oder Eboard wird verstanden
 ein E-Board oder auch Hoverboard genannter elektrischer Scooter
 ein elektronisches Tasteninstrument, siehe etwa Eboardmuseum
 ein Schachbrett-Interface für einen Schachserver